Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1976 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Chris Evert je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Chris Evert (prvakinja)
  Evonne Cawley (finale)
  Virginia Wade (polfinale)
  Martina Navratilova (polfinale)
  Olga Morozova (četrtfinale)
  Rosie Casals (četrtfinale)
  Sue Barker (četrtfinale)
  Kerry Melville (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1976